100 богатейших бизнесменов России (2005) - неофициальный список, опубликованный в российской версии журнала Forbes в мае 2005 года. Состояние оценено на 28 марта 2005 года.
В рейтинг включены только те граждане России, кто заработал основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

Список Forbes

Ссылки 
100 богатейших бизнесменов России

Россия2005

Россия